Voronin (dezambiguizare)-nume de persoană de origine rusă din Republica Moldova și Ucraina. Reprezentanți:
 Andrei Voronin (n.1979) - fotbalist ucrainean
 Natalia Voronin - actriță din R.S.S.M.
 Vladimir Voronin (n.1941) - președinte al Republicii Moldova în anii 2001-2009, președinte al PCRM